Кайнц (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кайнц, Адольф (1903—1948) — бывший австрийский каноист.
 Кайнц, Йозеф (1858—1910) — один из крупнейших немецких и австрийских актёров на рубеже XIX—XX столетий.
 Кайнц, Флориан (род. 1992) — австрийский футболист, полузащитник клуба «Рапид» Вена.